Феликс Маркович Янов-Яновский (28 мая 1934, Ташкент, Узбекская ССР) — узбекский и советский , , профессор. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1988).

Биография 
В 1957 году окончил Ташкентскую государственную консерваторию по классу скрипки. Ученик Наума Ефимовича Бронфмана. В 1959 году — по классу композиции (профессора Бориса Борисовича Надеждина).

С 18-летнего возраста начал работать — сначала в оркестре драматического театра, затем в симфоническом оркестре узбекской филармонии и струнном квартете узбекского радио. С 1965 года работал на киностудии «Узбекфильм».

С 1961 года — педагог Ташкентской государственной консерватории, с 1988 года — профессор. Более 10 лет возглавлял кафедру композиции. В 1974—1980 годах работал деканом теоретико-композиторского факультета, в 1979—1986 годах —заведующий кафедрой композиции и инструментовки. Среди его учеников — композитор Мирсадык Таджиев.

С 1971 года — член Правления Союза композиторов Узбекистана, с 1991 года — член Союза кинематографистов Узбекистана.

Творчество 
Автор шести опер, балета «Урашима Таро» (постановка Большой театр имени Алишера Навои), пяти симфоний, Реквиема, «Из Евангелия от Святого Марка» («Страсти»…"), двух мессы, ораторий и кантат, концерта для оркестра, четырёх Concerto grosso, «Fabula 8» для мужского хора и оркестра. Кроме того, создал более 20 концертов для всех оркестровых инструментов, хоровые и вокальные циклы, музыку для узбекских народных инструментов, эстрадные песни, музыку к 60 фильмам и 16 спектаклям. («Неподвижность», «Пространство теней» 2-ая тетрадь в 5 частях.

Сочинения композитора с большим успехом исполнялись в концертных залах Англии, Германии, Франции, США, Японии , Израиля, Голландии , Сербии, странах СНГ.

Избранная фильмография 
  — Слепой дождь
  — Солнечный луч (анимационный)
  — Мал, да удал (анимационный)
  — Этот славный парень
  — Поклонник (киноальманах)
  — Поклонник
  — Мой добрый человек
  — Этот упрямый зайчонок (анимационный)
  — Далёкие близкие годы
  — Заколдованный корабль (анимационный)
  — Найти любимую
  — Летающий суслик (анимационный)
  — Будет ласковый дождь (анимационный)
  — Тайное путешествие эмира
  — Смысл жизни
  — Вельд
  — Чудовище или кто-то другой
  — Последнее путешествие Каипа
  — Зов предков: Великий Туран
  — Зов предков: Согдиана

Награды 
 Лауреат премии Союза молодежи Узбекистана (1986)
 Почётная премия M&TVA за вклад в развитие культуры и искусства (2008).

Ссылки 
 Феликс Янов-Яновский
Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Узбекистана
Балетные композиторы СССР
Балетные композиторы Узбекистана
Кинокомпозиторы СССР
Кинокомпозиторы Узбекистана
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Персоналии:Узбекфильм
Выпускники Узбекской консерватории
Преподаватели Узбекской консерватории
Члены Союза композиторов Узбекистана
Члены Союза кинематографистов Узбекистана